Het Canadese curlingteam vertegenwoordigt Canada in internationale curlingwedstrijden.

Geschiedenis 
Canada is veruit het meest succesvolle land uit de geschiedenis van de curlingsport. Canada won het wereldkampioenschap bij de vrouwen reeds zeventien keer. Op de 43 edities die reeds georganiseerd werden, eindigde Canada slechts acht keer niet op het eindpodium.

Ook op de Olympische Winterspelen is Canada uiterst succesvol. In 1998, toen curling voor vrouwen voor het eerst op het programma van de Olympische Spelen stond, won Canada meteen de titel. Ook in de volgende drie edities eindigde het Canadese team telkens op het podium: twee keer op de derde plaats, één keer op de tweede plaats. In 2014 werd een tweede olympische titel binnengehaald door het team onder leiding van skip Jennifer Jones. In 2018 viel Canada voor het eerst in de geschiedenis buiten de prijzen. Het land eindigde op de zesde plek. Ook in 2022 stond Canada niet op het podium.

In 2022 was Canada gastland van de eerste editie van het pan-continentaal kampioenschap. De Canadese dames wonnen er de bronzen medaille.

Canada op de Olympische Spelen

Canada op het wereldkampioenschap

Canada op het pan-continentaal kampioenschap 

Nationaal curlingteam
Curling